Bataille de Zboriv (1649), combats près de Zboriv lors du Soulèvement de Khmelnytsky.
 Bataille de Zboriv (1917), combats en , une petite partie de l'offensive de Kerenski (la dernière offensive russe durant la Première Guerre Mondiale).